Деханов — фамилия; имеет женскую форму Деханова.
 Деханов, Александр Сергеевич (род. 1964) — заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России (пауэрлифтинг).
 Деханов, Николай Михайлович (1909—2001) — советский металлург, учёный, организатор производства.